Marsden (West Yorkshire), plaats in het Engelse graafschap West Yorkshire.
 Marsden (Tyne and Wear), wijk in de Engelse stad South Shields, Tyne and Wear.
 Marden (Wiltshire), soms Marsden, dorp in het Engelse graafschap Wiltshire.
 Marsden (Queensland), wijk in de Australische stad Logan City, Queensland.
 Marsden (Saskatchewan), plaats in de Canadese provincie Saskatchewan.
 Dora Marsden, Engels suffragette, feministisch activist, schrijver en filosoof.